Prometheus komt voor in de volgende betekenissen:
 Prometheus (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie

Natuur en kosmos
 Prometheus (maan), een maan van Saturnus
 Prometheus, een in 1964 gekapte boom, gekiemd niet later dan 2996 v.Chr.
 Prometheus (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de Castniidae
 Promethichthys prometheus, een straalvinnige vissensoort uit de familie van slangmakrelen

Kunst
 Prometheus geboeid (Aischylos), een tragedie van Aischylos
 Prometheus geboeid (Gerrit Komrij), een hoorspel naar Promètheus desmootès van Aeschylus, in de vertaling van Gerrit Komrij.
 Prometheus (Bainton), een symfonisch gedicht van Edgar Bainton
Die Geschöpfe des Prometheus, balletmuziek van Ludwig van Beethoven bij een concept en choreografie van Salvatore Viganò (welke verloren is gegaan).
 Prometheus (beeld), een beeld van Paul Manship in de Sunken garden van het Rockefeller Center in New York
 Prometheus (DC Comics), stripfiguur
 Prometheus (film), een sciencefictionfilm van Ridley Scott uit 2012
 Prometheus (Fred Carasso), een kunstwerk in de openbare ruimte in Amsterdam
 Prometheus (Marvel), stripfiguur
 Prometheus (opera), een opera van Carl Orff
 Prometheus (symfonisch gedicht), een symfonisch gedicht van Franz Liszt
 Symfonie nr. 5 (Skrjabin) "Prométhée ou le poème du feu", een symfonie van Alexander Skrjabin
 Prometheus XIII, een hoorspel uit 1973

Overig 
 Uitgeverij Prometheus, een Nederlandse uitgeverij
 Prometheus Books, een Amerikaanse uitgeverij
 Project Prometheus, aandrijfsysteem voor langdurige ruimtemissies
 Prometheus (Stargate), een ruimteschip uit de Stargate serie: Stargate SG-1
 Prometheus (methodologie), een methodologie voor het ontwerpen van multi-agent systemen
A.S.V. Prometheus, Leidse studentenvereniging.